Rugby Canada Super League 2004 – siódma edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w rugby union w Kanadzie. Zawody odbywały się w dniach 28 maja–1 sierpnia 2004 roku.

W zawodach triumfowała drużyna Vancouver Island Crimson Tide, która w finałowym pojedynku pokonała zespół Newfoundland Rock 14–8. Obie te drużyny zapewniły sobie w nim udział dopiero po zwycięstwach w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego. Jeszcze przed finałem zespół ze wschodniej Kanady złożył protest przeciwko swym rywalom za skorzystanie z nieuprawnionego zawodnika w jednym z meczów grupowych.

W trakcie sezonu była przyznawana nagroda dla zawodnika kolejki.

Faza grupowa

Dywizja wschodnia

Dywizja zachodnia

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rugby Canada Super League
2004 w rugby union
2004 w Kanadzie